Erlendorf ist der Name folgender Orte:

 Erlendorf (Gemeinde Arnoldstein), Ortschaft der Gemeinde Arnoldstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Erlendorf, deutscher Name der Ortschaft Kozłowo, Gemeinde Opalenica, Großpolen
 Erlendorf, deutscher Name der Ortschaft Olszyny, Gemeinde Kamienna Góra, Niederschlesien